Анатолий Старостин: